Cervaphis är ett släkte av insekter. Cervaphis ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långrörsbladlöss
Cervaphis